Bliesdorf bezeichnet folgende Orte:
Bliesdorf, eine Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
Bliesdorf (Schashagen), einen Ortsteil der Gemeinde Schashagen im Kreis Ostholstein